Ігор Ратай (1973) — словацький хокеїст, центральний/правий нападник.
 Мацей Ратай (1884—1940) — польський політик, колишній міністр духовних справ і народної освіти Польщі.
 Ратай-над-Сазавою

Див. також 
 21724 Ратай — астероїд головного поясу.

прізвища